Капоэта:

 Капоэта — город в Южном Судане, расположен в штате Восточная Экватория.
 Капоэта (аэропорт) — аэропорт, расположенный в городе Капоэта, Южный Судан.